Демушиха:
 Демушиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Ильинское сельское поселение.
 Демушиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Михайловское сельское поселение.